Blochberger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Blochberger (* 1942), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP)
 Günter Blochberger (auch Günther Blochberger; * 1935), deutscher Grafiker und Illustrator 
 Ludwig Blochberger (* 1982), deutscher Schauspieler
 Lutz Blochberger (* 1959), deutscher Schauspieler und Regisseur